

Geografia 
Medellín (Espanha) — município da Estremadura
Medellin (Cebu) — município das Filipinas
Medelim — freguesia portuguesa de Idanha-a-Nova

Colômbia 
Medellín — cidade e município
Região Metropolitana do Vale do Aburrá — ou Região Metropolitana de Medellín
Rio Medellín

Desporto 
Corporación Deportiva Independiente Medellín — clube de futebol da cidade colombiana homónima
Medellín (equipa ciclista) — da Colômbia

Outros usos 
Medellín (canção) — de Madonna e Maluma

Desambiguações de topônimos
Desambiguações de clubes